Па́вел Корча́гин: Корчагин, Павел Анатольевич (род. 1960) — российский археолог и краевед, педагог.
 Корчагин, Павел Николаевич (1901—1980) — советский государственный и партийный деятель, первый секретарь Чкаловского обкома ВКП(б)—КПСС (1948—1955).
 Корчагин, Павел Петрович (род. 1953) — российский журналист и продюсер, генеральный директор компании «Студия 2В» в 2003—2014 годах. 

 Павел Корчагин — главный герой романа Николая Островского «Как закалялась сталь».
 «Павел Корчагин» — художественный фильм по роману Н. А. Островского «Как закалялась сталь».